De individuele eventing is een van de onderdelen van de paardensport op de Olympische Zomerspelen 2012. Het vond plaats van 28 tot 31 juli in Greenwich Park, Oost-Londen. Aan het evenement namen 74 ruiters deel. Titelhouder was de Duitse Hinrich Romeike met zijn paard Marius.

De wedstrijd bevatte drie onderdelen: dressuur, cross-country en een springconcours. Na het eerste springconcours gingen de 25 beste ruiters door naar de tweede ronde springen. De winnaar werd op basis van de totaalscore aangewezen.

Uitslagen 

Eventing individueel
Wikipedia:Onvolledige uitslag